

Населені пункти та їхні частини
 Славошево — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Славошево — село в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Славошево — колонія в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки